Opaka (en búlgaro: Опака) es una ciudad de Bulgaria en la provincia de Tărgovište.

Geografía 

Se encuentra a una altitud de 638 msnm a 307 km de la capital nacional, Sofía.

Demografía 
Según estimación 2013 contaba con una población de 2 675 habitantes.

Referencias

Enlaces externos 
 Este artículo contiene datos geográficos extraídos de Google Earth.

Localidades de la provincia de Targóvishte